Všestudy est un toponyme qui peut désigner :

Všestudy, une commune du district de Chomutov, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Všestudy, une commune du district de Mělník, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie